Bluefield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bluefield (Virginia)
Bluefield (West Virginia)